Открытый чемпионат Буш-дю-Рона по теннису 2018  — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, на крытых хардовых кортах местного Palais des sports de Marseille, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 с турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 19 по 25 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Жо-Вильфрид Тсонга
 Парный турнир —  Жюльен Беннето /  Николя Маю

Общая информация 
Первым сеяным в одиночных соревнованиях должен был стать единственный теннисист на турнире из топ-10 Давид Гоффен (№ 7 в мире на тот момент), однако бельгиец снялся с турнира в последний момент из-за травмы глаза. В его отсутствии самый высокий рейтинг был у второго номера посева Стэна Вавринки (№ 13 в мире). Швейцарский теннисист также испытал проблемы со здоровьем и не смог доиграть свой первый матч на турнире на стадии второго раунда против белоруса Ильи Ивашко. Прошлогодний чемпион Жо-Вильфрид Тсонга не защищал свой титул. По итогу в финал вышли россиянин Карен Хачанов, посеянный под девятым номером и француз Люка Пуй, посеянный под третьим номером. Пуй второй год подряд сыграл в финале турнира в Марселе, но как и год назад проиграл. Хачанов стал первым россиянином победившим на местном турнире с 2001 года.

В парном турнире победу одержали Майкл Винус и Равен Класен, которые изначально были посеяны под первым номером. Для Винуса этот титул стал вторым в Марселе (до этого он побеждал в 2016 году в дуэте с Мате Павичем). Прошлогодние чемпионы Жюльен Беннето и Николя Маю защищали свой титул и добрались до полуфинала, где проиграли победителям турнира Винусу и Класену.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев в одиночном разряде 

 Рейтинг на 12 февраля 2018 года.

Теннисисты, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Феликс Оже-Альяссим
  Хьюго Гастон
 
Теннисисты, победившие в квалификации турнира (Q):
  Рубен Бемельманс
  Стефано Травалья
  Норберт Гомбош
  Илья Ивашко
Теннисисты, проигравшие в финале квалификации, но попавшие в турнир (LL):
  Сергей Стаховский

Соревнования

Одиночный турнир 
  Карен Хачанов обыграл  Люку Пуя со счётом 7-5, 3-6, 7-5.
 Хачанов выиграл 1-й одиночный титул и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пуй сыграл 2-й одиночный финал и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| team-width=170
| score-width=15

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= Карен Хачанов
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02=3
| RD1-team02= Люка Пуй
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=5

}}

 Парный турнир 
  Майкл Винус /  Равен Класен''' обыграли  Маркуса Даниэлла /  Доминика Инглота со счётом 6-7(2), 6-3, [10-4].
 Винус выиграл 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Класен выиграл 1-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2018 году
Февраль 2018 года
2018